Игол (хант. речка) — название рек в Сибири:

Игол (приток Черталы) — река в Томской области
Игол (приток Большого Асес-Ёгана) — река в Ханты-Мансийском АО

См. также
Игол 1-й
Игол-Его
Игол-Орт
Игол-Ту
а также множество рек с именем, оканчивающимся на -Игол